Fairbanks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairbanks Township (Indiana)
 Fairbanks Township (Michigan)
 Fairbanks Township (Minnesota)
 Fairbanks Township (North Dakota)